Harpokration z Aleksandrii
 Harpokration z Argos